Lannert ist der Familienname von

 Christopher Lannert (* 1998), deutscher Fußballspieler
 Judith Lannert (* 1963), deutsche Politikerin (CDU)